Warren House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warren House (Franklinton, Louisiana), NRHP-ID 98001442
 Warren House (Surry, Virginia), NRHP-ID 73002065